Chrysolina gypsophilae  — вид жуков подсемейства  из семейства . Распространён в Северной Африки, Европе, на Канарских островах и в Средней Азии (Кыргызстан, Туркменистан). Обитают на полях, близ береговых дюн, на обочинах дорог, надпойменных террасах, пустошах.

Известно три подвида:
  — Европа, Малая Азия;
  — Канарские острова;
  — Сардиния, Сицилия, Северная Африка, Канарские острова, Малая Азия, Армения.

Описание 
Длина тела имаго 8—11 мм. Имаго чёрно-синие; со спинной стороны матовые; южные особи часто бывают блестящие. На надкрыльях имеется красная или рыжая плохо отграниченная зигзагообразная линия.

Экология 
Кормовыми растениями являются представители следующих семейств — норичниковые (льнянка), гречишные (щавель), яснотковые (шалфей), астровые (полынь).

Примечания

Ссылки 
 

Листоеды травяные
Насекомые Европы
Животные, описанные в 1845 году